David Ogilvy (1911-1999), pubblicitario britannico
David Ogilvy, IX conte di Airlie (1785-1849), nobile e ufficiale scozzese
David Ogilvy, X conte di Airlie (1826-1881), politico e ufficiale scozzese
David Ogilvy, XI conte di Airlie (1856-1900), ufficiale inglese
David Ogilvy, XII conte di Airlie (1893-1968), ufficiale scozzese
David Ogilvy, XIII conte di Airlie (nato nel 1926), Lord Ciambellano